Gästebett steht für:

 ein einfaches, oft klappbares Bett oder eine Liege für einen Gast 
 ein Bett in einem Beherbergungsbetrieb